Гарлемська гільдія святого Луки () спочатку була християнською, а пізніше міською гільдією для різних промислів, що підпадали під святих покровителів Луку Євангеліста та святого Елігія.

Історія 

За життя Ґертґена до Сінт-Янса в Гарлемі, ймовірно, існувала гільдія живописців, але всі записи про таку організацію втрачені. Якби вона існувала, вона, ймовірно, була б пов’язана з Янскерком (Гарлем), де Ґертґен діяв як поважний живописець. Найраніша згадка про Гарлемську гільдію св. Луки відноситься до 1496 року, коли спадкоємці Йооста Величезного Альбуцдра, який був колишнім власником місця розташування вівтаря в Сінт-Бавокерку, поступилися всіма вівтарними правами, які до того часу мали був на Вознесіння Богородиці, до гільдії св. Луки та св. Елігія.  Можливо, це також рік, коли Гільдія змінила свій вівтар з Янскерка на Бавокерк. Гільдія була призначена для живописців та ювелірів срібла, причому святий Лука був покровителем живописців, а святий Елігій - покровителем ковалів.

Найдавніший статут 
Найдавніший статут гільдії вже не існує, але найдавніший, що все ще знаходиться в архіві, - з 1514 року. Цей статут залишався в силі до моменту зникнення, після чого гільдійський вівтар знайшов тимчасове місце у Врувенброкерккерк, оскільки Бавокерк став протестантом, і всі гільдії покинули церкву.  Vrouwenbroerskerk - це церква кармелітів, монастир якої зник, але архіви якої збереглися і сьогодні. З оригінального комплексу на Гроте Хаутстраат досі стоїть лише в’їзна брама. Ці архіви записано, що kessophel ( ризу ) була подарована вівтарем в 1575 році Елізабет ван Дорп.  Після того, як Гарлем втратив облогу Гарлема в 1573 році, він став католицьким анклавом, який офіційно підпав під владу Філіпа II Іспанського. Лише в 1577 р. місцевий єпископ Годфрід ван Мірло поставив печатку на Satisfactie van Haarlem, де він пообіцяв присягнути Віллу Мовчазному, а не Філіпу II, за умови, що католики збережуть ті самі права, що і протестанти. Хоча Гарлем, як і Амстердам з його Альтернативою, повернув католицькі права цього Задоволення роком пізніше, саме ця особлива католицька репутація привернула багатьох з півдня, що додало багатства міста в його золотий вік.

У 1576 році 28 вересня було прийнято рішення зробити поклоніння святому Елігію, оскільки зараз був представлений лише святий Лука.  Це стосувалося картини Мартіна ван Хемскерка, на якій не зображений святий Елігій, але показано, як святий Лука малював Богородицю. Ця картина була досить великою, і хоча на ній зображений гончарний (фаянсовий) пекар, як св. Лука, і скульптури та різьблення по дереву, на ній немає жодних ознак ковальської роботи. Підписаний папір, прикріплений внизу картини, записаний Карелом ван Мандером і стверджує, що Хемскерк писав його для своїх колег по гільдії.  Хемскерк писав це до поїздки до Італії, а повернувшись, він став статутним майстром гільдії з 1550-1552 років. Очевидно, ковалі були незадоволені своїм представництвом в управлінні гільдією, і це спричинило гільдійський суперечку, оскільки золотарі розпалися у свою гільдію в 1576 році, лише повернувшись в статуті 1590 року

Статут 1590 року 
Після облоги Антверпена в 1585 р. багато сімей втекли на північ, і оскільки Антверпен був головним центром живопису, ринок Гарлема був заповнений професійними художниками, які змагалися з власними майстрами Гарлема. Для захисту ринку в 1590 р. був виданий новий статут про те, що це було необхідно, свідчить той факт, що незабаром після вибуху в більшості голландських міст, які перейшли до протестантизму і були втягнуті у Вісімдесятилітню війну, були видані нові статути.

Деякі членські гранти після Реформації 

 1593: Корнеліс Енгельш, (батько Йоганнеса Корнеліса Верспронка ) 
 1597: Корнеліс Клаес ван Вірінґен 
 1600: Франс Пітерс де Греббер, (батько живописців Пітера, Марії та Альберта )
 1610: Франс Халс, (батько живописців Хармен, Франс, Рейньє та Ніколаес ), Флоріс Клаес ван Дейк 
 1612: Віллем Буйтевех, Ісаяс ван де Вельде, Геркулес Сегерс 
 1613: Ян ван де Вельде 
 1614: Яків ван Кампен 
 1616: Пітер де Молін 
 1617: Ян ван Гойєн 
 1623: Саломон ван Руйсдаел, Пітер Санредам, Пітер Пост, Ганс Боллоньє, Йоганнес Босшарт
 1628: Пітер Саутман,  Ян Матем (син Якоба Метема ), Ян Вілс 
 1630: Саломон де Брей, (батько живописців Яна, Дірка та Йозефа )
 1631: Віллем де Пуртер, Віллем Клазун Хеда, Сара ван Баальберген 
 1632: Ян Корнеліш Верспронк, Пітер де Греббер,  Ян Коленб'є, Пітер ван Берендрехт, Йоганнес Берендрехт 
 1633: Джудіт Лейстер 
 1634: Адріан ван Остаде 
 1636: Джейкоб Дак 
 1639: Філіпс Ангел, Флоріс ван Шотен 
 1640: Philips Wouwerman 
 1642: Ніколаес Берхем (у ролі Клаеса Пітерсена, сина Пітера Клаеса ), Барент Гаель 
 1643: Ісаак ван Остаде, Герріт Клаес Блекер, Корнеліс Герріц Декер 
 1644: Клаес ван Берестейн, 
 1645: Пітер Корнеліш Вербек 
 1646: Пітер Вуверман,  Франс Пост, Гійом Дюбуа 
 1647: Хендрік Моммерс 
 1649: Вінсент ван дер Вінн
 1651: Цезар ван Евердінген 
 1653: Корнеліс Вісшер 
 1654: Корнеліс Пієтерш Бега, Йов Адріаенш Беркхайде 
 1655: Ян Вуверман 
 1659: Джозуа де Грейв 
 1660: Герріт Адріаншун Беркхайде, Ісаак ван Нікелен 
 1661: Ян Стін, Корнеліс Бельт  Ісаак Вермеер 
 1662: Рейєр ван Бломмендаель
 1663: Едваерт Колліє
 1664: Яків Саломонс ван Руйсдаель, Ян де Брей  Томас Хереманс 
 1666: Пітер Фріс 
 1667: Ян де Брей 
 1669: Яків ван Гухтенбург 
 1670: Ян ван Хухтенбург 
 1671: Дірк де Брей 
 1678: Дірк Маас 
 1679: Корнеліс Дусарт 
 1688: Ян ван Нікелен 
 1706: Франс Декер

Втрата реліквії св. Луки 
У 1517 р. Реліквію святого Луки подарував для вівтаря живописець Бартель Понс, який дістав її від кардинала Христофоро да Форлі (з додатковим титулом С. Марія Аракоелі). Ця реліквія супроводжувалась індульгенцією на 100 днів тому, хто скаже їхній Патерностер та Ава-марію біля вівтаря. Очевидно, Пітер Франс де Греббер передав цю реліквію францисканському братові Йоанну Клорібусу ван Брюгге в 1627 році на зберігання.  У 1632 році майстри гільдії Сент-Лукаса були дуже засмучені цим, і Саломон де Брей намагався повернути його, але безуспішно. У 1641 році вони ще раз спробували повернути реліквію, але вона, схоже, зникла.

Невдала Хартія 1631 року 

Імміграція фламандських живописців після падіння Антверпена в 1585 р. багато додала живописному співтовариству Гарлема, і художньо місто процвітало, вражаючи виробництвом олійних картин. Між 1605 і 1635 роками в Гарлемі було виготовлено понад 100 000 картин.  Проте конкуренція за комісії була дуже високою, і статут 1590 року, мабуть, не вважався достатньо захисним. У 1631 р. знову вийшов новий статут, і цей статут настільки детальний, що розповідає нам набагато більше про мистецтво живопису та мистецьких справ, ніж про самих художників. Його підготував Саломон де Брей, і він описав ієрархію членів гільдії, яка, мабуть, зустріла багато опозиції. Його перше клопотання про прийняття цього статуту було відхилено з зауваженням, що воно було занадто довгим, а друга спроба взагалі не була прийнята.  По суті, статут 1590 р. діяв доти, доки гільдія не була повністю розпущена в 1795 р. Указом Наполеона.

Майстри гільдії в 1631 році 
У вступі до статуту 1631 року майстри гільдій представляють міським отцям свою пропозицію статуту. Підписантами цієї пропозиції були Пітер де Молейн, Аутсерт Аріс Акерслот, Віллем Клас Хеда, Саломон де Брей, Корнеліс Корнеліш, Корнеліс Клаес ван Вірінґен, Флоріс ван Дейк та Ісаак Галінк.

Спадщина 

На жаль, архіви міста Гарлем Сент-Лукасгільда впали в розлад між періодом розпуску гільдій у Гарлемі (1795) та 1860 роками. Протягом багатьох років історики намагалися скласти списки архівних записів, використовуючи особисті архіви родини де Брей (особливо від Саломона де Брея в 1630-х роках) та сім'ї ван дер Вінн (особливо Вінсент Лоренш ван дер Вінн з 1650-х років). ) і в основному завдяки зусиллям Адріана ван дер Віллігена Pz. у 1866 і 1870 рр.  Недавній опис Гесселя Мідеми допоміг зрозуміти пережитки, тоді як архіви Гарлема змогли придбати втрачені записи у захоплених дослідників 19 століття, які ніколи не повертали позичених матеріалів.

Джерела 
 De archiefbescheiden van het St.Lukasgilde te Haarlem 1497-1798, Hessel Miedema, 1980,
 Архіви Північної Голландії, Гарлем.
 Les artistes de Harlem (archive.org), Commons, див. С.42, збірник членів гільдії Адріаном ван де Віллігеном Pz (1810-1876), 1870

Примітки

Посилання 
Історія Антверпена
Мистецтво Нідерландів
Гільдії